

Sigle 
 Quoziente d'intelligenza – punteggio calcolato per misurare l'intelligenza con test
 Quite Interesting – programma televisivo della BBC

Codici 
QI – codice vettore IATA di Cimber Air
QI – simbolo NYSE di Qimonda

Musica 
 Q.I – singolo di Mylène Farmer del 2005, dall'album Avant que l'ombre...
 Qi – album di Phildel del 2010

Persone
Qǐ – secondo re della dinastia Xia
Qì – capostipite della dinastia Zhou
Qi Baishi (1864-1957) – pittore cinese
Qi Guangpu (1990) – sciatore freestyle cinese
Qi Hong (1976) – ex calciatore e giocatore di calcio a 5 cinese
Qi Hui (1985) – nuotatrice cinese
Qi Jiguang (1528-1588) – militare cinese
Qi Wusheng (1944) – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese

Altro 
Qì –  concetto filosofico cinese che significa "forza vitale" o "energia spirituale"
 Qi – linguaggio di programmazione
 Qi – standard globale per la ricarica wireless sviluppato da Wireless Power Consortium
Qi – stato della Cina durante il Periodo delle primavere e degli autunni e il Periodo dei regni combattenti

Altri progetti